Onderdistrict in Indonesië
 Galis (Bangkalan), een onderdistrict van het regentschap Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Galis (Pamekasan), een onderdistrict van het regentschap Pamekasan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Galis (Galis), een plaats in het regentschap Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Galis (Giligenteng), een plaats in het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java
Personen
 Bas Galis (1890-1981), Nederlands beeldhouwer, schilder, graficus en edelsmid
 Cor Galis (1910-1997), Nederlands presentator
 Vera Galis (1959), Nederlands kunstenares